Lučina (Ćićevac), een plaats in de Servische gemeente Ćićevac
Lučina (okres Frýdek-Místek), een Tsjechische gemeente in de regio Moravië-Silezië
Lučina (rivier), een rivier in Tsjechië die uitmondt in de Ostravice
Lučina (Slivno), een plaats in Kroatië